Daiana Ferreira Da Costa (Asunción, 1987) es una guitarrista y abogada paraguaya. En 2007 participó del concurso de belleza Miss Universo Paraguay.

Vida personal 
Hija de Rosemary Villalba y José Alfredo Ferreira da Costa Rojas. Estudió en el Colegio Apostólico San José. Es profesora Superior de Música y Concertista de Guitarra Clásica. Estudió abogacía en Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y tiene un máster de la Universidad de Navarra.

Trayectoria
Se desempeña como embajadora turística del Paraguay.

Además es socia fundadora y miembro de la junta directiva de Música en Acción, una asociación que reúne a grandes figuras de la música paraguaya como Berta Rojas, Rolando Chaparro, Ricardo Flecha, Víctor Riveros, José Antonio Galeano, Jorge Garbett, entre otros. Habla varios idiomas: español, guaraní, inglés, portugués e italiano.

Premios y honores 

2007,  Miss Internacional Paraguay.
2007, “Premio Municipal de la Juventud 2007”, otorgado por la Municipalidad de Asunción como Artista Sobresaliente.
2011, Visitante Ilustre otorgado por la Municipalidad de San Juan Bautista (Misiones).
2011, Visitante Ilustre otorgado por la Gobernación de Misiones.
2012, Premio de la Cámara Junior de Asunción “Joven Sobresaliente del Paraguay” en la Categoría “Logros Culturales”.

Referencias 

Abogadas de Paraguay
Guitarristas de Paraguay
Políglotas de Paraguay
Alumnado de la Universidad Católica de Asunción